Закладное — село в Романовском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Закладинского сельсовета.

История 
Основано в 1892 году. В 1928 году состояло из 404 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Закладинского сельсовета Завьяловского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Романовского района (Алтайский край)